Тучков Григорій Іванович (1913—1974) — радянський футболіст, захисник, майстер спорту СРСР.
 Дімітар Тучков — болгарський дипломат. Генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі.
 Тучков Микола Олексійович (1765—1812) — генерал-лейтенант російської армії, командир піхотного корпусу.
 Тучков Сергій Олексійович (1767—1839) — генерал-лейтенант, сенатор. Автор прототипа першої російської військової енциклопедії — «Військового словника».